Евгений Яковлевич Зарвин (5 августа (18 августа н. с.) 1911 года, г. Екатеринослав, — 19 января 1998 года, г. Новокузнецк Кемеровской области) — учёный, металлург, кандидат технических наук.

Биография 
Учился в Днепропетровском металлургическом институте. В 1939 защитил кандидатскую диссертацию и был направлен в Новокузнецк. Написал научные труды по использованию водорода в плавках, по марганцевым сталям, применению кислородных конвертеров, по горячей разливке.

Во время Великой Отечественной войны с группой учёных работал над созданием технологии выплавки броневого металла. Мартеновские печи Сибирского металлургического института работали в составе Кузнецкого металлургического комбината. В научной деятельности занимался исследованиями в области снижения процента марганца в передельном чугуне, развития конвертерного производства, удешевления производства стали, увеличения её выплавки.

С 1949 по 1991 год являлся заведующим кафедрой металлургии стали Сибирского металлургического института. Являлся проректором Сибирского металлургического института в 1951—1955 . Профессор, автор статей в журнале «Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия» и других научных журналах. Избирался депутатом Кемеровского областного совета народных депутатов.

Скончался 19 января 1998 года.

Библиография 
 Зарвин Е. Я., Маслова В. Н. Условия разливки спокойного металла на КМЗ. Сборник научных трудов КМЗ. 1940.
 Зарвин Е. Я. Выплавка качественной углеродистой и легированной стали из шихты с маломарганцовистым чугуном. Труды Сиб. металлургич. ин-та, вып. 4, 1957, с. 106—118.
 Применение силикомарганца из усинской руды для, раскисления стали. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1960, № 12, с. 55-62. — Авт: Е. Я. Зарвин, А. Д. Крамаров, Н. В. Толстогузов [и др.]
 Производство сплавов марганца из усинских марганцевых руд. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1960, № 12, с. 46-54. — Авт: А. Д. Крамаров, Н. В. Толстогузов, Е. Я. Зарвин [и др.]
 Зарвин Е. Я., Широков Н. И. и Гордеева Л. Т. Влияние способа раскисления на загрязнённость неметаллическими включениями и усталостные свойства рельсовой стали. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1964, № 10, с. 41—44.
 Влияние раскисления и модифицирования на загрязнённость и некоторые свойства рельсовой стали. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1967, № 11, с. 51—59. — Авт.: Е. Я. Зарвин, Ю. В. Грдина Г. И., Верёвкин [и др.]
 Зарвин Е. Я., Верёвкин, Г. И. и Коротких. Н. К. Влияние величины присадки и остаточного содержания алюминия на загрязнённость и усталостные свойства рельсовой стали. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1969, № 6, с. 76—79.
 Зарвин Е. Я. и Зильберштейн, М. Б. О скорости поглощения водорода из печных [мартеновских] газов. Труды Сиб. металлургич. ин-та, вып. 4, 1957, с. 58-68. — Библиогр: 7 назв.
 Зиновьев В. Т. и Зарвин, Е. Я. Исследование брызгообразования при продувке мартеновской ванны сжатым воздухом на модели. Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1965, № 8, с. 41—43.
 Зарвин Е. Я., Николаев А. Л., Волович М. И. Некоторые особенности шлакообразования при кислородно-конвертерном переделе чугуна с пониженным содержанием марганца. — Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1970, № 6, с. 43—47. Библиогр.: 5 назв.
 Зарвин Е. Я., Николаев А. Л., Волович М. И. Изменение состава металла и шлака при продувке чугуна с различным содержанием кремния и марганца. — Изв. высш. учеб. заведений. Чёрная металлургия, 1970, № 2, с. 47—52. Библиогр.: 7 назв.
 Зарвин Е. Я., Николаев А. Л., Волович М. И. Некоторые особенности удаления фосфора при кислородно-конвертерном переделе чугуна различного состава. — Изв. вузов. Чёрная металлургия, 1971, № 6, с. 54—58.
 Зарвин Е. Я., Никитин Ю. П., Николаев А. Л. Влияние MnO и MgO на некоторые физические свойства конвертерных шлаков и взаимодействие последних с флюсами. — Изв. вузов. Чёрная металлургия, 1973, № 2, с. 51—54. Список лит.: 6 назв.
 Чернятевич А. Г., Зарвин Е. Я. К вопросу горячего моделирования кислородно-конвертерного процесса // Известия вузов. Чёрная металлургия. 1978. № 4. С. 40-46.
 Зарвин Е. Я., Волович М. И., Ганзер Л. М. О эффективности использования марганца при окислительном рафинировании металла (статья). Известия вузов. Чёрная металлургия. — 1988. — № 8.- С. 21-24.

Примечания 

Преподаватели Сибирского индустриального университета
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Днепре
Депутаты Кемеровского областного совета
Металлурги России
Выпускники Национальной металлургической академии Украины